Јанова може бити:

 Јанова (језеро), језеро у Белорусији
 Јанова (Всетин), насељено мјесто у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република